Stanislaw Kępka ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Kępka Senior (* 1956), polnischer Biathlet
 Stanisław Kępka Junior (* 1985), polnischer Biathlet